Résultats détaillés de l'édition 1996 du tournoi de tennis professionnel Internationaux de France de tennis remportés par le Russe Ievgueni Kafelnikov chez les hommes et par l'Allemande Steffi Graf chez les femmes.

Faits marquants 
Dans le tableau masculin, Ievgueni Kafelnikov évince en finale le serveur-volleyeur allemand Michael Stich, devenant le premier Russe à accrocher un tournoi du Grand Chelem à son palmarès. Après une superbe victoire contre l'ancien vainqueur du tournoi Jim Courier, le numéro un mondial Pete Sampras échoue en demi finales face à Kafelnikov, obtenant ainsi le meilleur résultat de sa carrière à Roland Garros.

Du côté des femmes, Steffi Graf s'impose pour la cinquième fois dans le simple dames. Elle conserve ainsi son titre en battant en finale, pour la deuxième année consécutive, l'Espagnole Arantxa Sánchez Vicario au terme d'un match superbe conclu 10/8 au troisième set. L'ancienne numéro un mondiale et triple gagnante de l'épreuve Monica Seles effectue un retour remarqué à Roland Garros après avoir été écartée des terrains pendant près de trois ans à la suite d'une agression. Victorieuse du premier grand chelem de l'année en Australie, Seles échoue en quart de finale face à l'attaquante Jana Novotná.

Palmarès 

 Le Prix Citron est décerné au Chilien Marcelo Ríos.
 Le Prix Orange est décerné à l'Américaine Monica Seles.
 Le Prix Bourgeon est décerné à la Malgache Dally Randriantefy.

Simple messieurs

Têtes de série

Tableau final

Double messieurs

Tableau final

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Têtes de série

Tableau final

Double mixte

Têtes de série 
Seize têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames des Internationaux de France
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux de France
 Palmarès du double dames des Internationaux de France
 Palmarès du double messieurs des Internationaux de France
 Palmarès du double mixte des Internationaux de France
 Saison 1996 de l'ATP

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

1996
France
France
Tennis en France en 1996
Tennis en mai 1996
Tennis en juin 1996